L'edizione 2007-08 della Welsh Premier League vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Verdetti 
  Campione del Galles 2007-08.
 Llangefni Town retrocessa.

Note

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato gallese di calcio